Доска:
 Доска — пиломатериал.
 Обрезная доска
 Доска — профильная деталь из древесины для покрытия полов.
 Паркетная доска
 Террасная доска
 Иконная доска — традиционная основа под темперную живопись в иконном писании.
 Доска — игровое поле в ряде настольных игр.
 Шахматная доска
 Гобан
 Доска для игры в нарды
 Сёгибан
 Доска для игры в Сянци
 Доска — наименование спортивных снарядов в ряде видов спорта.
 Парусная доска
 Роликовая доска — Скейтборд.
 Стритборд
 Фингерборд
 Парящая доска
 Сноуборд (спортивный инвентарь)
 Доска Гальтона — устройство, предназначающееся для демонстрации центральной предельной теоремы.
 Доска Уиджи (на авианосце) — специальный двухуровневый стол.
 Доска для плавания — приспособление для плавания.
 Доска объявлений — место, на котором размещаются объявления.
 Электронная доска объявлений
 Виртуальная доска объявлений
 Доска почёта — в Советском Союзе — стенд с именами и фотографиями передовиков производства.
 Гладильная доска — портативный, складной стол с жаропрочной крышкой.
 Классная доска — используемая в образовательных учреждениях поверхность.
 Аспидная доска — письменная принадлежность в виде пластины из сланца, на которой некогда учились писать.
 Доска для рисования маркерами — вид классной доски.
 Интерактивная доска — сенсорный экран, работающий как часть системы, в которую также входят компьютер и проектор.
 Мемориальная доска — плита, увековечивающая память о знаменитом человеке или событии.
 Приборная доска — Вертикальная передняя панель транспортного средства.
 Стиральная доска — приспособление для ручной стирки.
 Разделочная доска — предмет кухонной утвари, предназначенный для нарезания, реже разрубания продуктов питания.
 Чертёжная доска — приспособление для черчения.
Трубная доска — деталь теплообменных аппаратов.

Фамилия 
 Доска, Ион (род. 1955) — советский и молдавский шашист, международный гроссмейстер, чемпион СССР по русским шашкам (1991), чемпион мира по бразильским шашкам (1999).

См. также 
 
 Планшет (значения)
 Tabula rasa (значения)
 Доски
 Доски Сегена
 «Колдовская доска» — кинофильм.
 «Свой в доску» — кинофильм.
 «Уиджи: Доска Дьявола» — кинофильм.
 «Фламандская доска» — роман Артуро Переса-Реверте.
 «Обломилась доска» — сольный акустический альбом Дмитрия Ревякина.